Rittergut III bezeichnet

 Rittergut III (Bergen), denkmalgeschütztes Gebäude in Bergen (Landkreis Celle), Niedersachsen
 Rittergut III (Gestorf), denkmalgeschütztes Gebäude in Gestorf, Stadt Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Rittergut III (Vielbaum), Anwesen in Vielbaum, Gemeinde Aland, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt